Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 wurde am 10. und 11. August 1971 im Olympiastadion von Helsinki ausgetragen.

Europameister wurde Max Klauß aus der DDR. Er gewann vor dem dreifachen Sieger dieses Wettbewerbs, dem sowjetischen Titelverteidiger und zweifachen Olympiadritten (1960/1964) Igor Ter-Owanessjan. Der Pole Stanisław Szudrowicz errang die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Der weiteste Sprung von 7,93 m gelang dem sowjetischen Springer Tõnu Lepik in der Qualifikation, der damit den Rekord um sieben Zentimeter verfehlte. Zum Europarekord fehlten ihm 51 Zentimeter, zum Weltrekord sogar 97 Zentimeter. Im Finale blieb Lepik deutlich unter seiner Qualifikationsweite und landete mit 7,78 m auf dem siebten Platz.

Qualifikation 

10. August 1971, 17:30 Uhr

Dreißig Teilnehmer traten zur Qualifikationsrunde an. Fünfzehn Athleten (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 7,70 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmer erreicht, die qualifizierten Wettbewerber traten am darauffolgenden Tag zum Finale an.

Finale 
11. August 1971, 18:20 Uhr

In der folgenden Übersicht ist die zur Bestweite zugehörige Windunterstützung mit aufgeführt.
Anmerkung dazu:Zur Anerkennung von Rekorden oder einer Leistung in Bestenlisten ist eine maximale Windunterstützung von 2,0 m/s erlaubt.

Weblinks 
 Helsinki European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 28. Juli 2022
 10th European Championships Zürich 2014 – Statistics Handbook, European Championship 1971 HELSINKI 10th-15th August 1971, Men Long jump, slidelegend.com (englisch), S. 414f (PDF, 13.623 kB), abgerufen am 28. Juli 2022
 Men Long Jump Athletics European Championships 1971 Helsinki (FIN), todor66.com, abgerufen am 28. Juli 2022
 Track and Field Statistics, EM 1971, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 28. Juli 2022
 10. Leichtathletik-Europameisterschaften 1971 in Helsinki, Finnland, ifosta.de, abgerufen am 28. Juli 2022

Video 
 EUROPEI DI HELSINKI 1971 LUNGO KLAUSS, youtube.com, abgerufen am 28. Juli 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1971